|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Copa Colsanitas Santander) van 2007 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2007 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond. De Italiaanse Roberta Vinci speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale.

Enkelspel – Titelverdedigster Lourdes Domínguez Lino was als derde geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Tathiana Garbin. Het zesde reekshoofd, Roberta Vinci uit Italië, wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij versloeg in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Tathiana Garbin die tijdens de derde set wegens buikklachten de strijd opgaf.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Gisela Dulko en Flavia Pennetta was de eerste haar titel niet komen verdedigen – Pennetta bereikte de finale. Het eerste reekshoofd, Lourdes Domínguez Lino / Paola Suárez, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Italiaanse koppel Flavia Pennetta en Roberta Vinci in de match-tiebreak. Het was de eerste WTA-dubbelspel­titel voor Domínguez Lino, de laatste (44e) voor Suárez.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Bogota 2007
Bogota